Dąbrowa Leśna peut désigner en Pologne :
 Dąbrowa Leśna, village de la voïvodie de Podlachie
 Dąbrowa Leśna, village de la voïvodie de Poméranie